Buchu steht für

 Agathosma betulina, eine Art der Gattung Agathosma innerhalb der Pflanzenfamilie der Rautengewächse
 Buchu (), der koreanische Name für Knoblauch-Schnittlauch
 Buchu-Kloster, ein buddhistisches Kloster in Tibet